Николай Васильевич Загородний (род. 18 декабря 1951 года, Пиковец Уманский район, Черкасская область, УССР, СССР) — советский и российский травматолог и ортопед, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 18 декабря 1951 года в селе Пиковец Уманского района Черкасской области УССР.

В 1970 году — с отличием окончил Уманское медицинское училище.

С 1971 по 1973 годы — служил в вооружённых силах СССР в Чехословакии.

В 1980 году — с отличием окончил медицинский факультет Университета дружбы народов имени П. Лумумбы.

В 1982 году — окончил клиническую ординатуру, а в 1984 году — заочную аспирантуру в НИИ Ревматологии.

В 1987 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Комплексное восстановительное лечение поражений локтевого сустава у больных ревматоидным артритом».

С 1984 по 1990 годы — ординатор, заведующий отделением ортопедии ГКБ № 13 Москвы.

С 1990 года по настоящее время — доцент (1990—1992), заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов (РУДН).

В 1998 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Эндопротезирование при повреждениях и заболеваниях тазобедренного сустава».

С 2008 года — руководитель клиники эндопротезирования суставов ЦИТО имени Н. Н. Приорова, в 2019 - 2020 — исполняющий обязанности директора.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области травматологии и ортопедии.

Результаты научных исследований:
 разработаны и внедрены в клиническую практику эндопротезы тазобедренного и коленного суставов цементной и бесцементной фиксации для первичного и ревизионного эндопротезирования;
 созданы системы эндопротезов тазобедренного и коленного суставов для первичного и ревизионного эндопротезирования и наборы инструментов для их установки;
 начато индивидуальное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов с применением 3D технологий;
 созданы отечественные эндокорректоры для лечения сколиозов у детей и взрослых;
 разработана технология миниинвазивного переднего внебрюшинного доступа к поясничному отделу позвоночник при лечении больных спондилолистезом;
 создана классификация плосковальгусной деформации стопы и разработан алгоритм её лечения;
 разработана методика криоаналгезии при артрозе крупных суставов, методики криосиновиортеза, криоартропластики и созданы криоприборы для их выполнения;
 создан первый отечественный эндопротез синовиальной жидкости для лечения дегенеративных поражений суставов;
 внедрение клеточных технологий для лечения остеоартрозов;
 внедрение миниинвазивных технологий современного остеосинтеза.

Автор более 800 научных и печатных работ, 16 монографий, 34 учебно-методических пособий.

Под его руководством защищено 19 докторских и 54 кандидатские диссертации.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2005 год) — за создание и широкое внедрение в медицинскую практику высокоэффективных имплантируемых конструкций из титана
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006)
 Золотая медаль «За изобретательство» Всемирной организации интеллектуальной собственности (2017)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского университета дружбы народов
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Травматологи
Ортопеды